Benevenuto ist der Familienname folgender Personen:

 Humberto de Araújo Benevenuto (* 1980), brasilianischer Fußballschiedsrichter
 Igor Benevenuto (* 1980), brasilianischer Fußballschiedsrichter